Bastøy (więzienie)
 Bastøy (wyspa)